Miguel Gomes est un nom porté par :
 Miguel Gomes (1964) : écrivain vénézuélien ;
 Miguel Gomes (1972) : réalisateur portugais.

Voir aussi 
 Miguel Gómez